La Filarmonica Colloredo di Prato è la banda musicale del paese di Colloredo di Prato, sito nelle vicinanze di Udine, in Friuli.

Storia 
La banda musicale nacque con una decina di elementi nel 1893, con il sostegno dell'allora parroco del paese, don Francesco Cossaro. Le prove si svolgevano inizialmente a casa di uno dei componenti, Pietro Faino, ma con il crescere del numero dei partecipanti si spostarono in un edificio a due piani di proprietà della curia a fianco dell'oratorio. La divisa era costituita dal solo cappello ornato di piume. Nel 1908 era stato eletto presidente don Polentarutti e i primi direttori furono Basciù (1906-1908) e Pillinini 1912-1920.

L'attività della banda si interruppe durante la prima guerra mondiale. Nel 1919, con la ripresa delle attività, si redasse il primo statuto, con il nome ufficiale di "Società filarmonica cattolica di Colloredo di Prato". I suonatori aumentarono di numero e vennero acquistati nuovi strumenti. Il repertorio musicale si allargò a temi operistici. Nel nuovo statuto del 1924 il nome venne modificato in "Società filarmonica Colloredo di Prato": scomparvero tutti i riferimenti religiosi e il parroco non fu più socio di diritto.

Nel 1925 vennero inaugurate le nuove divise e nel 1926, diretta dal maestro Vadori, la banda partecipò al primo "Convegno bandistico friulano" a Udine, a cui presero parte 18 complessi. Il brano d'obbligo per la seconda categoria fu il coro dell'opera Nabucco di Giuseppe Verdi e la banda di Colloredo vinse il primo premio. L'attività venne nuovamente sospesa durante la seconda guerra mondiale.

Nel 1948 il parroco don Giovanni Buzzi venne eletto presidente della banda e dal 1949 al 1951 tornò a dirigerla il maestro Vadori. Con la seconda metà degli anni cinquanta la banda iniziò a declinare: numerosi soci abbandonarono, per anzianità o per necessità di lavoro, e i suonatori si ridussero ad una ventina e le prove non erano più tenute con regolarità. Nel 1969 si arrivò a proporre lo scioglimento della società, anche a causa dei pochi nuovi ingressi. L'attività della banda si ridusse al solo paese.

Negli anni settanta i soci ripresero ad aumentare e furono ammesse dal 1973 anche le donne. Dal 1974 fu istituito un corso di orientamento nusicale a cura del provveditorato agli studi di Udine, sotto la guida del maestro Pietro Del Forno, grazie al quale si giunse a raddoppiare il numero dei suonatori. Nel 1975 furono inaugurate le nuove divise.

Negli anni ottanta iniziarono le trasferte. Nel 1983 si raggiunse la cifra di 90 soci di cui circa 70 attivi. Nel settembre 1985 vinse il terzo premio in sfilata alla rassegna bandistica di Ostrava, in Cecoslovacchia, sotto la guida del maestro Lidiano Azzopardo, direttore della Banda cittadina di Trieste.

Nel 1992 al maestro e presidente Pietro Del Forno, subentrò Fulvio Dose come direttore musicale. 
Per il centenario della fondazione nel 1993 vennero invitati 11 complessi bandistici regionali, oltre ad un complesso svedese e alla Banda cittadina di Trieste. Nel 1994 si classificò al secondo posto per la seconda categoria al concorso regionale di Bertiolo e nel 1996 vinse il primo premio al concorso di Bösel, in Germania.

Nel 1997 il maestro Dose si dimise e venne sostituito prima da Fausto Rodaro di Pozzuolo del Friuli, poi da Simone Comisso di Precenicco e infine nuovamente da Fausto Rodaro. Nel 2002 tornò nuovamente alla direzione della banda Fulvio Dose. La banda partecipò al concorso nazionale di Bertiolo, raggiungendo il primo posto nella categoria "assegnazione".

Nel 2002 tornò nuovamente alla direzione della banda Fulvio Dose. La banda partecipò al concorso nazionale di Bertiolo, raggiungendo il primo posto nella categoria "assegnazione". Nel 2004 il complesso ha suonato con la direzione del compositore olandese Hardy Mertens. Sono stati ospitati vari corsi di direzione (con i maestri Daniele Carnevali e Marco Somadossi). Nel 2007 a conclusione del masterclass del maestro Gabriele Cassone tiene un concerto con lo stesso trombettista.  Nel 2008 ha partecipato a due concorsi internazionali a Riva del Garda e a Fiuggi, ottenendo due secondi posti in terza categoria (migliore italiana a Riva e primo posto non assegnato a Fiuggi). L'anno successivo viene registrato il primo CD musicale della società, inoltre nel mese di giugno organizza un masterclass del trombettista Marco Pierobon, insieme a cui suona nel concerto finale.

Attività

Nel paese accompagna processioni e manifestazioni ufficiali ed organizza incontri culturali ed iniziative (manifestazione estiva Tradizioni e musica e il concerto di Natale, con incasso devoluto in beneficenza). Svolge anche attività nel territorio regionale (sfilate di inizio anno, carnevali, processioni estive) e tiene concerti in collaborazione con enti pubblici ed altre formazioni bandistiche.

Dalla fine degli anni settanta gni anno organizza un corso di orientamento musicale per bambini e ragazzi. Gli allievi formano la banda giovanile della filarmonica con strumenti a fiato e percussioni, che partecipa al "Concorso regionale per allievi di gruppi bandistici" a Corno di Rosazzo. Dal 2006 organizza inoltre corsi di approfondimento per specifici strumenti musicali ("Masterclass").

Esiste inoltre una rappresentanza calcistica formata dalla banda.

Attualmente la Filarmonica conta su circa sessanta elementi tra i 13 e i 78 anni, diretti dal maestro Elias Faccio e presenta un repertorio che spazia dal genere classico al moderno, dalle colonne sonore ai brani di musica leggera.

Riconoscimenti
 1926 Primo posto in seconda categoria al "Primo convegno bandistico friulano" di Udine
 1994 Primo posto in seconda categoria al I concorso regionale di Bertiolo
 1996 Primo posto in categoria "concerto" e primo posto assoluto al Concorso internazionale di Bösel (Germania)
 2002 Primo posto in categoria "assegnazione" al V concorso nazionale di Bertiolo: punteggio di 82/100
 2006 Secondo posto in terza categoria al VII concorso nazionale di Bertiolo: punteggio di 85.20
 2008 Secondo posto in terza categoria al X concorso internazionale "Flicorno d'Oro" di Riva del Garda: punteggio di 90.04
 2008 Primo posto (secondo premio) in terza categoria al XI concorso nazionale bandistico "La Bacchetta d'Oro" di Fiuggi: punteggio di 85.56

Trasferte
1980, Roma: festa nazionale dell'ANBIMA
Mulhouse (Francia) festa del Fogolar Furlan
1982, Bösel (Germania: festival bandistico
Einsiedeln (Svizzera): “Fieste dal popul furlan”
1985, Ostrava (Cecoslovacchia): rassegna bandistica 
1986, Coccau (Italia): cerimonia di inaugurazione dell'autostrada Udine-Tarvisio-Austria.
1992, Pardubice (Cecoslovacchia): convegno bandistico. 
1994, Halmstad (Svezia)
2000, Roma: Giubileo
2005, Stoccolma (Svezia)
2013, Budapest (Ungheria)

Maestri
 1906-1908 Basciù
 1908-1912 ?
 1912-1920 Pillinini
 1921-1944 Luigi Vadori
 1944-1949 Giuseppe Della Mora
 1949-1951 Luigi Vadori
 1951-1969 vari
 1969-1971 Ferruccio Antonutti
 1972-1973 Mucin 
 1973-1975 Scialino
 1975-1986 Pietro Del Forno
 1978-1981 Giuseppe Della Mora
 1986-1989 Antonello Zilli
 1989-1992 Pietro Del Forno
 1992-1997 Fulvio Dose
 1997-1998 Fausto Rodaro
 1998-1999 Simone Comisso
 1999-2002 Fausto Rodaro
 2002-2014 Fulvio Dose
 2015-2018 Daniele Masolini
 Dal 2019 Elias Faccio

Presidenti
 1908-1918: don Giuseppe Polentarutti
 1919-1947: don Pietro Sgoifo (1938?     Antibo Del Forno)
 1948-1965 don Giovanni Buzzi
 1967-1980 don Giovanni Deganis
 1980-1991 Pietro Del Forno
 1992-2002 Marcello Di Benedetto
 2003-2006 Luca De Clara
 2007-2013 Marcello Di Benedetto
 2014-2015 Giulia Peressoni
2016-.. Michele Zampieri

Gemellaggi con altre bande
 1982-1983 Big Band Bösel (Oldenburg, Germania)
 1993-1994 Halmstad Symphonic Band (Göteborg, Svezia)
 1997-2000 Complesso bandistico Fornovo di Taro (PR)
 1999-2001 Associazione musicale “Le Contrade” di Stroncone (TR)
 2003 St. Radegund Musikverein (Graz, Austria)
 2004-2014 Gruppo bandistico di Pradalunga (BG)
 2004-2006 Banda sociale di Cavalese (TN)
 2005 Stadtkapelle StVeit/Glan (Klagenfurt, Austria)
 2005 Täby Blås (Stoccolma, Svezia)
2018-2019 Banda G. Rossini di Montelabbate (PU)

Note

Collegamenti esterni
 
 

Bande musicali